La Servante – film del 1908 diretto da Louis Feuillade
 La Servante (o La Bonne à tout faire) – film del 1911 diretto da Georges Denola
 La Servante – film del 1930 diretto da Jean Choux
 La Servante – film per la televisione del 1979 diretto da Lazare Iglesis